Утемка — название рек в Удмуртской республике России:

 Утемка (приток Лозы)
 Утемка (приток Чепцы)

См. также 
 Унтемка